Radio Vallée Bergerac (RVB) est une radio associative de proximité (catégorie A) diffusant un programme généraliste centré sur Bergerac et sa proche région (ouest de la Dordogne, est de la Gironde et nord du Lot-et-Garonne). Son studio est situé sur le cours Victor Hugo à Bergerac.

Radio Vallée Bergerac voit le jour en 1983, alors que le paysage radiophonique français se réorganise en profondeur à la suite de la libéralisation des ondes décidée par le gouvernement deux ans plus tôt. Comme dans l'ensemble du pays, le département voit fleurir des dizaines de nouvelles stations de radio indépendantes, souvent gérées avec les moyens du bord par des groupes de passionnés. Nombre de ces stations finissent cependant par sombrer dans les mois qui suivent, victimes de nouvelles dispositions sur le partage des ondes. Deux radios indépendantes parviennent néanmoins à survivre dans l'agglomération bergeracoise : Radio Vallée Bergerac et Bergerac 95. 

La gestion de la radio est confiée à trois permanents et pas moins d'une trentaine de bénévoles, qui animent des chroniques et des émissions variées. Les programmes s'adressent à toutes les tranches d'âges et toutes les catégories socio-professionnelles, et vont des rubriques sur la vie quotidienne en bergeracois (actualités locales, concerts, animations diverses) au sport (studio sport) en passant par les sorties au cinéma. La musique occupe une place importante et se montre sous toutes ses formes : variétés françaises, musique des guinguettes (L'oreille dans le rétro), rock (Rock express) ou encore hard-rock (Visa pour l'enfer). Parmi les autres programmes phares de la station figurent « À la bonne heure » (de 7 heures à 9 heures 30), émission mêlant chroniques locales, informations et musique, « 100 % nature », chronique sur l'écologie et le développement durable ou encore « Adoptez-moi », émission réalisée en partenariat avec la SPA de Bergerac. L'actualité est présente à l'antenne avec un flash d'information de deux minutes toutes les heures et trois flash quotidiens de six minutes.

Radio Vallée Bergerac émet en modulation de fréquence (FM) sur 96.3 Mhz dans un rayon d'environ soixante kilomètres autour de Bergerac.

Fréquences 

 Bergerac : 96.3 Mhz
 Sainte-Foy-la-Grande : 96.3 Mhz

Liens externes 
 Site de la radio

Notes et références 

Station de radio à Bergerac
Station de radio fondée en 1983